W Polsce 
 Turośl – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, siedziba gminy Turośl 
 Turośl – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Turośl
 Turośl – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz

 Turośl – gmina z siedzibą w Turośli
 Turośl – gromada w powiecie kolneńskim, z siedzibą w Turośli
 Turośl – gromada w powiecie piskim, z siedzibą w Turośli